Сборная Белоруссии по биатлону — белорусская национальная команда по биатлону.

Большие хрустальные глобусы 
Большие хрустальные глобусы, завоёванные спортсменами сборной Белоруссии.

Малые хрустальные глобусы 
Малые хрустальные глобусы, завоёванные спортсменами сборной Белоруссии.

Глобусы в зачёте до 25 лет 
Глобусы в зачёты до 25 лет, завоёванные спортсменами сборной Белоруссии.

Медали и призовые места 
Медали и призовые места, завоеванные спортсменами сборной Белоруссии по биатлону в личных гонках, начиная с сезона 1992—1993.

История выступлений женской сборной

Состав (сезон 2021/2022)

Женская сборная

Мужская сборная

Ссылки 
 Белорусская федерация биатлона 
 

Белоруссия
Биатлон в Белоруссии
Биатлон
|}